Il doppio maschile del torneo di tennis Grand Marnier Tennis Games 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bruce Manson e Brian Teacher che hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Terry Moor e Eliot Teltscher.

Teste di serie

n/a
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (campioni)
 Andrew Pattison /  Butch Walts (secondo turno)

 Brian Gottfried /  Dick Stockton (secondo turno) 
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (primo turno) 
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (finale) 
 Johan Kriek /  Bernard Mitton (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Marnier Tennis Games 1981